Markus Jonsson, Zweeds voetballer
 Mats Jonsson, Zweeds rallyrijder
 Runer Jonsson, Zweeds journalist en schrijver
 Sune Jonsson, Zweeds fotograaf en schrijver
 Tomas Jonsson, Zweeds ijshockeyer

Zie ook 
 Jonson (doorverwijspagina)
 Jönsson (doorverwijspagina)
 Jónsson (doorverwijspagina)

Achternaam